Оронций Финеус — французский математик и картограф. 
 Святой Оронций — священномученик, первый епископ Лечче.
 Оронций — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.